Kobieta i mężczyzna – film z 1919 roku
 Kobieta i mężczyzna – film z 1966 roku
 Kobieta i mężczyzna: 20 lat później – film z 1986 roku
 Kobieta i mężczyzna – książka Macieja Ulińskiego
 „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” – książka Jana Pawła II (zob. teologia ciała)

Zobacz też 
 Kobieta, mężczyzna i dziecko
 Mężczyzna, kobieta i dziecko (film)

Przypisy